|}

Die Bahnstrecke Fiumetorto–Messina ist eine Bahnstrecke auf Sizilien in Italien. Sie wurde von 1887 bis 1895 erbaut und ist Bestandteil der Eisenbahnachse Berlin–Palermo.

Geschichte 

Der Bau der Strecke erfolgte von beiden Endpunkten aus, der Lückenschluss erfolgte am 19. September 1895.

Zwischen 1951 und 1955 wurde die Strecke elektrifiziert, der Abschnitt zwischen Palermo und Fiumetorto zweigleisig ausgebaut.

Seit den 1980er Jahren wird die Strecke zweigleisig ausgebaut, was zum größten Teil nur durch Neubaustrecken realisiert werden kann. Das längste Kunstbauwerk ist der knapp 13 Kilometer lange Tunnel Peloritana durch das Peloritani-Gebirge bei Messina, der am 29. November 2001 in Betrieb ging.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke folgt im Wesentlichen dem Tyrrhenischen Meer. Ab Patti-San Piero Patti beginnen Aus- und Neubaustrecken, die bis Messina größtenteils abgeschlossen sind. 1991 wurde die Neubaustrecke Terme Vigliatore–San Filippo-Santa Lucia eröffnet. Die neue Trasse hatte erstmals die Stilllegung der Alttrasse zur Folge, sowie die Stilllegung der in den Stadtzentren gelegenen Bahnhöfe Barcellona und Milazzo. An der Neubaustrecke wurden neue Bahnhöfe gebaut, jedoch weit außerhalb der Innenstädte.
Auch zwischen Pace de Mela und Rometta Messinese wurde 2009 eine komplette Neubaustrecke errichtet. Zwischen Villafranca-Tirrena und Messina Scalo ersetzte der neue, knapp 13 Kilometer lange Tunnel Peloritano die Altstrecke, die sich bereits beim damaligen Bau der Eisenbahn sich als sehr schwierig gestaltete. Vor Messina Scalo trifft die Strecke dann auf die Bahnstrecke Messina–Syrakus und endet im Hauptbahnhof Messinas.

Bildergalerie

Anmerkungen

Weblinks 

 ferrovieabbandonate.it – Stillgelegte Eisenbahnen – Bilder vom heutigen Zustand der stillgelegten Streckenabschnitte (italienisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien